Grundig è un nome di famiglia tedesco.

Persone
Christoph Gottlob Grundig (1707-1780) – teologo tedesco
Clemens Grundig († 1939) – disegnatore tedesco
Hans Grundig (1901-1958) – pittore tedesco
Johann Zacharias Grundig (1669-1720) – cantore a Dresda
Lea Grundig (1906-1977) – pittrice tedesca
Max Grundig (1908-1989) – industriale tedesco fondatore della Grundig AG

Aziende
Grundig – azienda tedesca di elettronica
Grundig Intermedia – elettronica di Neu-Isenburg 
 Grundig SAT Systems GmbH – azienda tedesca di pezzi di ricambio Grundig

Altro
Grundig Akademie für Wirtschaft und Technik gemeinnützige Stiftung